Генри Симс (; род. 27 марта 1990 года в Балтиморе, Мэриленд) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Биография 
Симс не был выбран на драфте НБА 2012 года. В 2012/2013 сезоне Симс заключил 10-дневный контракт с «Нью-Орлеан Хорнетс» и выступал за клуб в двух матчах. Вернулся в клуб Лиги развития НБА «Эри Бэйхокс», который выкупил его контракт 1 апреля 2013 года. Подписал контракт с командой Филиппинской баскетбольной ассоциации до конца сезона.

30 сентября 2013 года подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». «Кливленд» его отправил в Лигу развития до декабря. 20 февраля 2014 года Симс, Эрл Кларк и два выбора драфта 2014 года были обменены в «Филадельфию» на Спенсера Хоуса.

17 марта 2016 года Симс заключил 10-дневный контракт с «Бруклин Нетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Georgetown basketball bio
 Profile at Eurobasket.com
 NBA D-League Profile
 2012 Summer League Profile

Баскетболисты США
Игроки «Джорджтаун Хойяс» (баскетбол)
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки БК «Сан-Мигель Бирмен»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Солт-Лейк-Сити Старз»
Игроки «Шаньси Чжунъюй»
Игроки БК «Ваноли»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Инчхон Электроленд Элефантс»
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Универсо Тревизо»